El medaller següent mostra un llistat dels Comitès Olímpics Nacionals (CON) en funció de les medalles que van aconseguir en el transcurs dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2020, celebrats a la ciutat de Tòquio, al Japó, entre el 21 de juliol i el 8 d'agost de 2021.

 País amfitrió (Japó)
Medaller olímpic final dels Jocs Olímpics d'estiu de 2020.

Referències 

Medallers dels Jocs Olímpics d'Estiu
Jocs Olímpics d'Estiu de 2020